Bröderna Johann Gottlieb Graun och Carl Heinrich Graun komponerade båda i en snarlik stil, så deras verk kan knappast särskiljas stilistiskt. Eftersom många verk i källorna bara är tillskrivna "Graun" utan något förnamn, är det i många fall omöjligt att avgöra vem av de två som är upphovsman. I Henzels verkförteckning har varje verk därför tilldelats ett prefix, som anger vem av bröderna som är upphovsman, säker, trolig eller möjlig. De använda prefixen är:

A Verk som med säkerhet är komponerade av Johann Gottlieb Graun
Av Verk som troligen är komponerade av Johann Gottlieb Graun
B Verk som med säkerhet är komponerade av Carl Heinrich Graun
Bv Verk som troligen är komponerade av Carl Heinrich Graun
C Verk som med säkerhet är komponerade av någon av bröderna Graun, men oklart vilken.
Cv Verk som troligen är komponerade av någon av bröderna Graun.
D Verk som tillskrivits någon av bröderna Graun, men vars äkthet är ifrågasatt
 Dessutom listar verkförteckningen ett antal icke-autentiska verk, dessa har inte tilldelats något nummer.

Inom avdelningarna C och Cv anges ibland en av bröderna som upphovsman utan att attributionen anses tillräckligt säker för att placera verket i en "högre" kategori. Detta anges i så fall.

För vissa verkkategorier anges också konkordanser till tidigare verkförteckningar.

Vokalmusik

Operor

Prologer och baletter
B:II:1 Prolog till Rodelinda (ej bevarad)
B:II:2 Prolog till Catone in Utica
B:II:3 Balettmusik
C:II:4 Balettmusik (av C.H.Graun?)

Världsliga kantater
för 1 röst och instrument där ej annat anges
A:III:1 Ecco a voi cari sassi (sopran)
A:III:2 Già la sera si avvicina [La pesca] (sopran)
A:III:3 Misera abbandonata [Circe] (sopran)
A:III:4 Tirsi, povero Tirsi (sopran)
Av:III:5 Augelletti garruletti (sopran)
Av:III:6 Che vuoi, mio cor [Amor timido] (sopran)
Av:III:7 Destatevi, o pastori (sopran)
Av:III:8 No, perdonami, o Clori [La scusa] (sopran)
Av:III:9 O Dio, Fileno [La primavera] (sopran)
Av:III:10 Qual nova Irene (sopran)
Av:III:11 Sorgi, lucento Aurora (sopran)
B:III:12 Agitata lama mia (tenor)
B:III:13 Ahi qual crucio [La gelosia] (tenor)
B:III:14 Alme voi che provaste (sopran)
B:III:15 Arresta al quanto [Talestri] (tenor)
B:III:16 Cantando vai bell'ussignuol (tenor)
B:III:17 Che dir potrò [Socrate] (tenor)
B:III:18 Della sponda e dal rivo (tenor)
B:III:19 Dall'un atro polo [In lode dello muse] (tenor)
B:III:20 Da un petto infiammato (tenor)
B:III:21 Deh lasciate e vita e volo (sopran)
B:III:22 Deh sen dolce tormente
B:III:23 Deh senti, o Turno amato [Lavinia e Turno] (sopran)
B:III:24 Del humido verno (tenor)
B:III:25 Elisa, oh Dio (tenor)
B:III:26 Entro le viscere [Leandro e Hedro] (tenor)
B:III:27 Fidi compagni (tenor)
B:III:28 Dell'ozia Sciro [Il trionfo della gloria] (sopran)
B:III:29 Disperata Porcia (sopran)
B:III:30 Il dirti orante (tenor)
B:III:31 In quel amena valle (tenor)
B:III:32 Mitleid, lebst du noch [Das Mitleid] (sopran)
B:III:33 No, non turbarti, o Nice [La tempesta] (sopran)
B:III:34 Non porto Febo mai (sopran)
B:III:35 Non te lo dissi (sopran)
B:III:36 Numi avversi e spietati (tenor)
B:III:37 O ciel, che vedo hormai [Cupido ritrovando Venere] (tenor)
B:III:38 O dì felice (tenor)
B:III:39 Perdono, amata Nice [La gelosia] (sopran)
B:III:40 Perqué, mio bene (tenor)
B:III:41 Pesan troppo sul'alma [Libertà acquistata in amore] (tenor)
B:III:42 Piangete, occhi dolenti (sopran)
B:III:43 Qui dove folto il bosco (tenor)
B:III:44 Ritrosetta pastorella [L'amor onesta] (sopran och generalbas)
B:III:45 Sacra d'amore (tenor)
B:III:46 Scherza di fiore (sopran och generalbas)
B:III:47 Soffri mio caro Alcino (tenor)
B:III:48 Sorgi bella Licori (sopran)
B:III:49 Superba un dì la rosa (tenor)
B:III:50 Troia già cadde incenerita [Penelope] (tenor och generalbas)
B:III:51 Tutte le mie membra (tenor och generalbas)
B:III:52 Vaga madre di cari diletti [Adone] (sopran), fragment
Bv:III:53 Ah, tu fuggi [Adimanti e Dori] (sopran)
Bv:III:54 Antri profondi (sopran)
Bv:III:55 Chiusi un dì (tenor)
Bv:III:56 Crudelissimo amor (sopran och generalbas)
Bv:III:57 Degli amori con la sciera (tenor)
Bv:III:58 Di divina ruggiada (sopran)
Bv:III:59 Godo che molti amanti [Ulisse marito] (tenor)
Bv:III:60 O fato crudel [Euridice] (tenor)
Bv:III:61 O fuggito amore (sopran och generalbas)
Bv:III:62 Poichè fra i numero (tenor)
Bv:III:63 Solitudine campestre (sopran)
Bv:III:64 Torna a me più soave (tenor och generalbas)
Bv:III:65 Tu t'involi da me, Virgilio (tenor)
Bv:III:66 Veggio la vaga fille (ej bevarad)
C:III:67 Ferma Dafne crudel [Apollo amante di Dafne] (sopran, av C.H.Graun?)
C:III:68 Occhi stelle lucenti (av C.H.Graun?)
Cv:III:69 Amai è vero (sopran)
Cv:III:70 Deh mio bene (bas)
Cv:III:71 Diana allontanata (sopran)
Cv:III:72 Di quante pene (sopran)
Cv:III:73 Dorilla, anima mia (sopran)
Cv:III:74 Eh la miei spirti (bas; ej bevarad)
Cv:III:75 Heute bin ich selber mein (tenor)
Cv:III:76 Hor che l'hespera luce (bas; ej bevarad)
Cv:III:77 Là dove d'atre tenebre (sopran)
Cv:III:78 Mesto e solo il rossignolo (tenor)
Cv:III:79 Nulla più di speranza (sopran)
Cv:III:80 Per far di me vendetta (sopran; ej bevarad; av C.H.Graun?)
Cv:III:81 Questa è l'Aurora (sopran; av C.H.Graun?)
Cv:III:82 Se quanto è bello (sopran och cembalo)
Cv:III:83 Se tuoi labbri (sopran)
Cv:III:84 Son pur contenta (sopran)
Cv:III:85 Sucht, Schäfer, sucht [Sylvia et Thirsis] (3 sopraner)
Cv:III:86 Wer bei mir will schachern (sopran; av C.H.Graun?)
D:III:87 Sommo rettor delle celeste sfere (sopran)
Därtill 3 icke-autentiska verk, dessa uppräknas ej här

Operainlagor och konsertarior
B:IV:1 Al sonno idolo amato (tenor)
B:IV:2 Chi le paterne arene (sopran)
B:IV:3 Com'e l'Aurora al prato (2 sopraner)
B:IV:4 Die Göttin, die dies weite Rund regiert (sopran och generalbas)
B:IV:5 Dunque con giubili (kör)
B:IV:6 Frohlocket und jauchzet (sopran)
B:IV:7 Fuggi Morfeo dagl'occhi (tenor)
B:IV:8 Gentil pastore non ti dolore (tenor)
B:IV:9 Mest'un giorno Rosmira (tenor)
B:IV:10 Son nel tuo regno, amore (kör)
B:IV:11 Sulle rovine altrui (kör)
B:IV:12 Su ninfe vezzosi (kör)
B:IV:13 Verhängnis willst du (sopran)
B:IV:14 Wohnt noch Mitleid bei euch Sternen (sopran)
Bv:IV:15 Arboscel che in verde prato (sopran)
Bv:IV:16 Lascia al boscò (sopran)
Bv:IV:17 Man klagt umsonst (bas)
Bv:IV:18 Noch wilder wollen brausen (bas)
Bv:IV:19 Non han queste capanne (sopran)
Cv:IV:20 Ahe speranze in volo (ej bevarad; av C.H.Graun?)
Cv:IV:21 Fra tanti pensieri
Cv:IV:22 Lieto rassembra il canto (ej bevarad; av C.H.Graun?)
Cv:IV:23 Per conforto a tanti guai (ej bevarad; av C.H.Graun?)
Därtill 20 icke-autentiska verk, dessa uppräknas ej här

Världsliga sånger
A:V:1 Der ordentliche Hausstand
A:V:2 Donne se avete
A:V:3 Ecco quel fiero istante [La partenza]
A:V:4 Ente, wahres Bild von mir [Die Ente]
A:V:5 Kein tödlisches Sorgen [Einladung zum Tanz]
A:V:6 Wenn ich König wäre [Das Kriegsheer]
B:V:7 Belinde
B:V:8 Hans und Hannchen
B:V:9 Das Kind
B:V:10 Auf so viel Unglück
B:V:11 Das aufgehobene Gebot
B:V:12 Die Rose
B:V:13 Dies ist das Tal
B:V:14 Edler Jüngling
B:V:15 Abschiedsode an Phyllis
B:V:16 Aufmunterung zum Vergnügen
B:V:17 Es ist doch meine Nachbarin
B:V:18 Freude, Göttin muntrer Jugend
B:V:19 Die Geduld
B:V:20 Geh, Schäfer, singe mir nichts mehr [Antwort]
B:V:21 Er stirbt aus Liebe
B:V:22 Herr Euler misst der welten Grösse
B:V:23 Hörst du mich gleich
B:V:24 Der alte und der junge Wein
B:V:25 An der Doris Blumenbeet
B:V:26 Ja, liebster Damon
B:V:27 Melisse
B:V:28 Schäferlied
B:V:29 Nun heute führt man mich
B:V:30 Die Rose
B:V:31 Der Weinberg
B:V:32 Wohlan, ich darf nur nicht mehr hoffen
B:V:33 Dorinde
D:V:34 Der Kuss
Därtill 2 icke-autentiska verk

Latinsk kyrkomusik
A:VI:1 Mässa i Ess-dur
B:VI:2 Te Deum i D-dur
Cv:VI:3 Mässa i C-dur (ej bevarad)
Cv:VI:4 Mässa i g-moll
Cv:VI:5 Mässa i B-dur (av C.H.Graun?)
Cv:VI:6 Mässa i h-moll
D:VI:7 Benedicte gentes (av Caldara?)
D:VI:8 Confitebor tibi Domine (motett)
D:VI:9 Improproium exspectavit cor meum (motett)
D:VI:10 Magnificat i D-dur
D:VI:11 Magnificat i F-dur
D:VI:12 Stabat mater i d-moll (av Gennaro Manna?)

Passioner
A:VII:1 La passione di Gesù Cristo
B:VII:2 Der Tod Jesu
B:VII:3 Die Marten des Erlösers (fragment)
B:VII:4 Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld
B:VII:5 Kommt her und schauet

Sorgemusik
B:VIII:1 Quis desiderio sit pudor (för Wilhelm I av Preussen, 1740)
Bv:VIII:2 Der trostreiche Angst der Christen (fragment)
Bv:VIII:3 Ach wie nichtig, ach wie flüchtig (ej bevarad)
Bv:VIII:4 Lass auf deinen Tod (ej bevarad)
Bv:VIII:5 Unser keiner lebt (ej bevarad)
Bv:VIII:6 Der, so den Herrn Jesum (ej bevarad)

Andliga oratorier och kantater
Av:IX:1 Gott, man lobet dich in der Stille
Av:IX:2 Herr Jesu Christ, du höchstes Gut
Av:IX:3 Herr, leite mich in deiner Wahrheit
Av:IX:4 Wenn ich dich anfufe
B:IX:5 Ich suchte den, den meine Seele liebet
Bv:IX:6 Das ew'ge Licht geht da herein
Bv:IX:7 Das Licht scheinet in der Finsternis
Bv:IX:8 Das Licht scheinet in Finsternis
Bv:IX:9 Dein Geist mein Leib und Seel'
Bv:IX:10 Der Herr ist wahrhaftig aufgestanden (del 4 av påskoratorium)
Bv:IX:11 Erwachet zum Kriegen (ej bevarad)
Bv:IX:12 Herr Gott, dich loben wir
Bv:IX:13 Herr, sei mir gnädig
Bv:IX:14 Ich nahe mich zu deiner Krippen
Bv:IX:15 Jauchzet fröhlich ihr Gerechten (fragment)
Bv:IX:16 Jesus ist erstanden (del 3 av påskoratorium)
Bv:IX:17 Kommt Christen, feiert dieses Fest
Bv:IX:18 Mache dich auf, werde Licht (juloratorium)
Bv:IX:19 O Gott, du Brunnquell aller Liebe
Bv:IX:20 Selig sind die nicht sehen (del 2 av påskoratorium)
Bv:IX:21 Siehe, es hat überwunden der Löwe (del 1 av påskoratorium)
Bv:IX:22 Siehe, um Trost war mir sehr bange
Cv:IX:23 Ach Gott, tu dich Erbarmen (ej bevarad)
Cv:IX:24 Die Freude wallt (ej bevarad)
Cv:IX:25 Die Welt vergeht (ej bevarad)
Cv:IX:26 Du bist der Grosse
Cv:IX:27 Du König der Ehren
Cv:IX:28 Ehre sei Gott in der Höhe
Cv:IX:29 Ewige Liebe, dreieiniger Gott
Cv:IX:30 Gehet zu seinen Toren ein
Cv:IX:31 Gott will, dass allen Menschen
Cv:IX:32 In den Wunden Jesu sterben
Cv:IX:33 In Gott vergnügt zu leben (ej bevarad)
Cv:IX:34 Jesus Christus wohn bei uns (ej bevarad)
Cv:IX:35 Kommt Christen, singt in vollen Chören
Cv:IX:36 Kommt ihr Tugenden (ej bevarad; av C.H.Graun?)
Cv:IX:37 Liebe über alle Liebe (ej bevarad)
Cv:IX:38 Mein Gott, hier lieg ich (ej bevarad)
Cv:IX:39 O schöner und vergnügter Tag (ej bevarad)
Cv:IX:40 O wie gross sind deine Werke (ej bevarad)
Cv:IX:41 Rufe mich an (ej bevarad; av C.H.Graun?)
Cv:IX:42 Tu auf den Mund (ej bevarad; av C.H.Graun?)
Cv:IX:43 Uns ist ein Kind geboren (ej bevarad)
Cv:IX:44 Wir sind Gottes Erben (ej bevarad; av C.H.Graun?))
Cv:IX:45 Zion, lass erschallen
D:IX:46 Gelobet sei Gott
D:IX:47 Herr Gott, dich loben wir

Andliga körer och sånger
B:X:1 Gott ist mein Hirt (psalm 23)
Bv:X:2 Herr, ich habe lieb (motett)
C:X:3 Auferstehn, ja auferstehn (kör)
C:X:4 Gott, du warst von den ersten Jahren (psalm 90; sopran och generalbas)
C:X:5 Singt, Söhne kummerloser Jugend ([Die Tugend], sopran och generalbas)
Cv.X.6 Ehre sei Gott in der Höhe (motett)
Cv:X:7 Entzünde dich in Andacht (aria)
Cv:X:8 Lasset uns freuen (motett)
Cv:X:9 Selig sind die zum Abendmahl (motett; av C.H.Graun?)
D:X:10 Er ist unser Missetat (kör)
D:X:11 Getrost mein Geist (sopran & generalbas)
D:X:12 Jauchzet fröhlich, ihr Gerechten (tillskriven C.H.Graun och Christoph Förster)
D:X:13 Jesus Christus geht voran (kör)
D:X:14 Machet die Tore weit (motett)
D:X:15 O Deus ego amo (basaria)
D:X:16 O rosetta semper laeta (sopranaria)
D:X:17 O angenehmer Schlummer (sopranaria; även tillskriven Daniel Johann Grimm)
D:X:18 Panis vitae in quo (basaraia)
D:X:19 Quid tibi debeo (sopranaria)
D:X:20 Tu es gloria mea (sopranaria)
Därtill 12 icke-autentiska verk

Instrumentalmusik

Ouvertyrer
Nummer i de äldre förteckningarna av Mennicke och Bebbington anges

Sinfonior
Nummer i de äldre förteckningarna av Mennicke och Bebbington  anges även. Observera att Bebbington använder parallella numreringar för ouvertyrer respektive sinfonior, medan Mennickes numrering är gemensam för båda verkkategoreierna

Konserter
Nummer i den äldre förteckningen av Willer anges

Sextetter, kvintetter och kvartetter

En kvintett i C-dur samt sex kvartetter i C-dur, D-dur, Ess-dur. F-dur, G-dur och B-dur är inte autentiska

Triosonator
En tidigare förteckning över bröderna Grauns triosonator har sammanställts av Wendt. Många av verken finns med annan besättning än den här angivna i sekundära källor

Duor
D:XVI:1 Duo för flöjter i D-dur (tillskriven C.H.Graun, Johann Scherer och Suss)
D:XVI:1 Duo för flöjter i D-dur (tillskriven C.H.Graun, Johann Scherer och Suss)
D:XVI:1 Duo för flöjter i e-moll (tillskriven C.H.Graun, Johann Scherer och Suss)
D:XVI:1 Duo för flöjter i e-moll (tillskriven C.H.Graun, Johann Scherer och Suss)
D:XVI:1 Duo för flöjter i G-dur (tillskriven C.H.Graun, Johann Scherer och Suss)
D:XVI:1 Duo för flöjter i G-dur (tillskriven C.H.Graun, Johann Scherer och Suss)
D:XVI:7 Duo för 2 flöjter, violiner eller fagotter i G-dur

Solosonater
A:XVII:1 Gambasonat i C-dur
A:XVII:2 Violinsonat i D-dur
A:XVII:3 Violinsonat i D-dur
A:XVII:4 Violinsonat i E-dur
A:XVII:5 Violinsonat i F-dur
A:XVII:6 Violinsonat i g-moll
A:XVII:7 Violinsonat i G-dur
A:XVII:8 Violinsonat i A-dur
A:XVII:9 Violinsonat i A-dur
Av:XVII:10 Flöjtsonat i C-dur
Av:XVII:11 Flöjtsonat i C-dur
Av:XVII:12 Violinsonat i C-dur
Av:XVII:13 Violinsonat i C-dur
Av:XVII:14 Violinsonat i c-moll
Av:XVII:15 Violinsonat i c-moll
Av:XVII:16 Violinsonat i D-dur
Av:XVII:17 Violinsonat i D-dur
Av:XVII:18 Violinsonat i D-dur
Av:XVII:19 Flöjtsonat i D-dur
Av:XVII:20 Violinsonat i d-moll
Av:XVII:21 Violinsonat i Ess-dur
Av:XVII:22 Violinsonat i E-dur
Av:XVII:23 Violinsonat i E-dur
Av:XVII:24 Violinsonat i E-dur
Av:XVII:25 Violinsonat i E-dur (ej bevarad)
Av:XVII:26 Violinsonat i e-moll
Av:XVII:27 Violinsonat i e-moll
Av:XVII:28 Violinsonat i F-dur
Av:XVII:29 Violinsonat i F-dur
Av:XVII:30 Violinsonat i G-dur
Av:XVII:31 Violinsonat i G-dur
Av:XVII:32 Violinsonat i G-dur
Av:XVII:33 Violinsonat i G-dur
Av:XVII:34 Violinsonat i G-dur
Av:XVII:35 Violinsonat i G-dur
Av:XVII:36 Violinsonat i g-moll
Av:XVII:37 Violinsonat i g-moll
Av:XVII:38 Violinsonat i g-moll
Av:XVII:39 Violinsonat i g-moll (ej bevarad)
Av:XVII:40 Violinsonat i A-dur
Av:XVII:41 Violinsonat i A-dur
Av:XVII:42 Violinsonat i A-dur
Av:XVII:43 Violinsonat i A-dur (ej bevarad)
Av:XVII:44 Violinsonat i A-dur
Av:XVII:45 Violinsonat i A-dur
Av:XVII:46 Violinsonat i a-moll
Av:XVII:47 Violinsonat i a-moll
Av:XVII:48 Violinsonat i B-dur
Av:XVII:49 Violinsonat i B-dur
Av:XVII:50 Violinsonat i B-dur
Av:XVII:51 Violinsonat i B-dur
Av:XVII:52 Violinsonat i h-moll
B:XVII:53 Cellosonat i C-dur
B:XVII:54 Flöjtsonat i D-dur
B:XVII:55 Flöjtsonat i G-dur
B:XVII:56 Flöjtsonat i A-dur
C:XVII:57 Violinsonat i C-dur (av J.G.Graun?)
C:XVII:58 Violinsonat i C-dur (av J.G.Graun?)
C:XVII:59 Violinsonat i D-dur (av J.G.Graun?)
C:XVII:60 Violinsonat i D-dur (av J.G.Graun?)
C:XVII:61 Violinsonat i d-moll (av J.G.Graun?)
C:XVII:62 Violinsonat i d-moll (av J.G.Graun?)
C:XVII:63 Violinsonat i d-moll (av J.G.Graun?)
C:XVII:64 Violinsonat i Ess-dur (av J.G.Graun?)
C:XVII:65 Violinsonat i Ess-dur (av J.G.Graun?)
C:XVII:66 Violinsonat i f-moll (av J.G.Graun?)
C:XVII:67 Violinsonat i G-dur (av J.G.Graun?)
C:XVII:68 Violinsonat i G-dur (av J.G.Graun?)
C:XVII:69 Violinsonat i G-dur (av J.G.Graun?)
C:XVII:70 Violinsonat i G-dur (av J.G.Graun?)
C:XVII:71 Violinsonat i g-moll (av J.G.Graun?)
C:XVII:72 Violinsonat i A-dur (av J.G.Graun?)
C:XVII:73 Violinsonat i a-moll (av J.G.Graun?)
Cv:XVII:74 Flöjtsonat i C-dur
Cv:XVII:75 Flöjtsonat i D-dur
Cv:XVII:76 Flöjtsonat i D-dur
Cv:XVII:77 Flöjtsonat i D-dur
Cv:XVII:78 Flöjtsonat i D-dur
Cv:XVII:79 Flöjtsonat i d-moll
Cv:XVII:80 Violinsonat i Ess-dur (av J.G.Graun?)
Cv:XVII:81 Violinsonat i F-dur (av J.G.Graun?)
Cv:XVII:82 Violinsonat i F-dur (av J.G.Graun?)
Cv:XVII:83 Flöjtsonat i G-dur
Cv:XVII:84 Flöjtsonat i G-dur (av J.G.Graun?)
Cv:XVII:85 Violinsonat i G-dur
Cv:XVII:86 Violinsonat i B-dur (av J.G.Graun?)
D:XVII:87 Violinsonat i D-dur (tillskriven J.G.Graun och Franz Benda (Lee III-16))
D:XVII:88 Violinsonat i e-moll (tillskriven J.G.Graun och Franz Benda (Lee III-61))
D:XVII:89 Violinsonat i e-moll
D:XVII:90 Violinsonat i G-dur (även tillskriven Georg Czarth)
D:XVII:91 Violinsonat i h-moll
Två violinsonater i Ess-dur och G-dur samt en gambasonat i b-moll är av Franz Benda (Lee III-37, 83, 138)

Mindre instrumentalverk 
för klaverinstrument i samtliga fall
C:XVIII:1 Allegro i F-dur
C:XVIII:2 Largo i F-dur
Cv:XVIII:3 Fantasia i C-dur
Cv:XVIII:4 Sonata i C-dur
Cv:XVIII:5 Murky i D-dur
Cv:XVIII:6 Sonata i d-moll
Cv:XVIII:7 Andante i Ess-dur
Cv:XVIII:8 Solo i G-dur
Cv:XVIII:9 Galanterie i G-dur
D:XVIII:10 Fuga i D-dur
D:XVIII:11 Gigue i b-moll
Ej autentiska är "La battaglia del re di Prussia" (även tillskriven Carl Philipp Emanuel Bach, H 386 och C.E.Bach); två marscher i D-dur; marsch i D-dur (av Händel, HWV 345); marsch i F-dur (av Händel, HWV 346)

Pedagogiska verk
Cv:XIX:1 Solfeggier

Avskrifter av andra tonsättares verk
Uppräknas ej här

Referenser

!
!
Graun